Ursuline peut faire référence à :
Les ursulines, sont des religieuses de  l'Ordre de Sainte-Ursule fondé en .
Le studio des Ursulines est une salle de cinéma du  de Paris (sis au 10 rue des Ursulines).

Voir aussi